Рейчел Бэнем (; род. 15 июля 1993 года, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступает в команде женской национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Линкс». Она была выбрана на драфте ВНБА 2016 года в первом раунде под общим четвёртым номером командой «Коннектикут Сан». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Рейчел Бэнем родилась 15 июля 1993 года в городе Миннеаполис (штат Миннесота) в семье Дона и Мел Бэнем, у неё есть два брата, Коул и Блейк, и сестра, Пейдж, а училась в соседнем городе Лейквилл в средней школе Лейквилл-Норт, где выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл драфта WNBA 2016 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте gophersports.com

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Бендиго Спирит»
Игроки «Миннесота Линкс»